Anastasia Potapova era la detentrice del titolo, ma non ha partecipato essendosi qualificata al tabellone principale del singolare femminile senior dove si è ritirata al primo turno contro Tatjana Maria.

Claire Liu ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Ann Li con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-2.

Teste di serie

  Kayla Day (quarti di finale)
  Whitney Osuigwe (quarti di finale)
  Claire Liu (campionessa)
  Elena Rybakina (primo turno)
  Marta Kostyuk (secondo turno)
  Carson Branstine (quarti di finale)
  Taylor Johnson (primo turno)
  Emily Appleton (secondo turno)

<li>  María Camila Osorio Serrano (terzo turno)
<li>  Wang Xinyu (terzo turno)
<li>  Olga Danilović (primo turno)
<li>  Mai Hontama (terzo turno)
<li>  Wang Xiyu (primo turno)
<li>  Sofia Sewing (quarti di finale)
<li>  Zeel Desai (terzo turno)
<li>  Liang En-shuo (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Torneo di Wimbledon 2017